Schweta steht für

Dörfer in Sachsen:
 Schweta (Döbeln), Ortsteil der Stadt Döbeln, Landkreis Mittelsachsen
 Schweta (Mügeln), Ortsteil der Stadt Mügeln, Landkreis Nordsachsen
weiteres:
abgegangenes Schloss Schweta, Sachsen
Siehe auch:
Shweta